Niklas Nordgren ist der Name folgender Personen:
* Niklas Nordgren (Eishockeyspieler, 1979) (* 1979), schwedischer Eishockeyspieler
 Niklas Nordgren (Eishockeyspieler, 2000) (* 2000), finnischer Eishockeyspieler